Sophie Huber puede referirse a

Sophie Huber (nadadora)
Sophie Huber (actriz)